Gorst steht für:

 Gorst (Washington), ein Ort im Kitsap County im US-Bundesstaat Washington

Gorst ist der Familienname folgender Personen:
 Eldon Gorst (1861–1911), britischer Diplomat
 Fjodor Alexejewitsch Gorst (* 2000), russischer Poolbillardspieler
 Ian Gorst (* 1969), britischer Politiker, Chief Minister von Jersey